Cidade-jardim (teoria) — modelo de cidade concebido por Ebenezer Howard, no final do século XIX
 Cidade Jardim (escola de samba) — de Belo Horizonte, Brasil

Bairros do Brasil 
 Cidade Jardim (bairro de São Paulo)
 Cidade Jardim (Belo Horizonte)
 Cidade Jardim (Goiânia)

Desambiguações de topônimos